Первая профессиональная футбольная лига 2017/2018 () — 94-й сезон чемпионата Болгарии по футболу. Он начался 14 июля 2017 года и закончился в мае 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Нефтохимик», «Локомотив» из Горна-Оряховицы и «Монтана». Их заменили «Этыр», «Септември» и «Витоша», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места во Второй лиге 2016/17.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Первый этап

Чемпионский раунд

Раунд на вылет

Группа A

Группа B

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Болгарии на soccerway

Чемпионат Болгарии по футболу
Болгария
Спорт в Болгарии в 2017 году
Спорт в Болгарии в 2018 году